Datong Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Datong Huizu Tuzu Zizhixian, härad, Qinghai, 
 Datong Xian (härad i Kina), Shanxi, 

Robotskapade Kinaförgreningar